Chung – cognome coreano
Alexa Chung (1983) – modella e conduttrice televisiva britannica
Arthur Chung (1918-2008) – politico e giudice guyanese
Eugene Chung (1969) – ex giocatore di football americano statunitense
Fan Chung (1949) – matematica taiwanese naturalizzata statunitense
Gillian Chung (1981) – cantante e attrice cinese
Jamie Chung (1983) – attrice e personaggio televisivo statunitense di origini coreane
Kenneth Chung (...) – artista marziale cinese
Kyung-wha Chung (1948) – violinista sudcoreana
Linda Chung (1984) – cantante e attrice canadese naturalizzata cinese
Mark Chung (1970) – ex calciatore statunitense con passaporto giamaicano
Patrick Chung (1987) – giocatore di football americano giamaicano
Chung Hae-won (1959) – ex calciatore sudcoreano
Chung Ho Yin (1971) – ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore hongkonghese
Chung Hyeon (1996) – tennista sudcoreano
Chung I-chuan (1973) – ex cestista taiwanese
Chung Jae-hun (1974) – arciere sudcoreano
Chung Jae-won (2001) – pattinatore di velocità su ghiaccio sudcoreano
Chung Jong-son (1966) – ex calciatore sudcoreano
Chung Jong-soo (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
Chung Kook-chin (1917-1976) – allenatore di calcio e calciatore sudcoreano
Chung Kyung-ho (1980) – ex calciatore sudcoreano
Chung Kyung-ho (1970) – ex cestista sudcoreano
Chung Myung-whun (1953) – direttore d'orchestra e pianista sudcoreano
Chung Nam-sik (1917-2005) – allenatore di calcio e calciatore sudcoreano
Chung So-young (1967) – ex giocatrice di badminton sudcoreana
Chung Sung-kyo (1960) – ex calciatore sudcoreano
Chung Un-chan (1948) – politico sudcoreano
Chung Yong-hwan (1960-2015) – calciatore sudcoreano